Saint-Joseph, Saint Joseph eller St. Joseph kan syfta på:

 Saint-Joseph AOC – ett vindistrikt i Frankrike

Geografi

Barbados 

 Saint Joseph (parish i Barbados),

Dominica 

 Saint Joseph (parishhuvudort), 
 Saint Joseph (parish i Dominica, lat 15,43, long -61,43),

Frankrike 

 Saint-Joseph-des-Bancs, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Joseph-de-Rivière, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Joseph, Manche, departementet Manche i regionen Normandie,  
 Saint-Joseph, Loire,  departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 St. Joseph, Ontario – en kommun

Martinique 

 Saint-Joseph, Martinique, ort och kommun,

Papua Nya Guinea 

 Masahet Island, ö, New Ireland,

USA 

 St. Joseph, Louisiana, Tensas Parish, 
 Saint Joseph, Missouri, countyhuvudort, Buchanan County, 
 Saint Joseph, Tennessee, Lawrence County, 
 Saint Joseph, Illinois, Champaign County, 
 St. Joseph, Michigan, Berrien County, 
 St. Joseph, Minnesota, ort, Stearns County, 
 St. Joseph (flod) – en flod i Michigan

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar